Chachlow ist der Name von

 Ołeksij Chachlow (* 1999), ukrainischer Fußballspieler
 Wenedikt Andrejewitsch Chachlow (russisch Венедикт Андреевич Хахлов; 1894–1972), russisch-sowjetischer Geologe